Андрей Витальевич Ларьков () — российский лыжник; заслуженный мастер спорта России, двукратный серебряный медалист чемпионатов мира в эстафете (2017, 2019), серебряный и бронзовый медалист зимних Олимпийских игр 2018 года.

Биография 
Начал заниматься лыжным спортом в Детско-юношеской спортивной школе № 4 Зеленодольска; первые тренеры: Махалов В. А. и Рожков Г. Н.

 Образование 
Студент Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма в Казани.

Спортивная карьера
Его дебют в Кубке мира по лыжным гонкам состоялся в сезоне 2010/2011. В Рыбинске в эстафете 4×10 км стал седьмым. В личном зачёте дебютировал в сезоне 2012/2013 — в масс-старте на 15 км в канадском Кэнморе стал седьмым. Там же через пару дней показал свой лучший результат — шестое место в скиатлоне на 30 км.

На Кубке Восточной Европы в Красногорске 22 декабря 2013 года взял серебро в масс-старте на 50 км свободным стилем.

На чемпионате России 2013 года стал серебряным призёром на дистанции 70 км свободным стилем.

На чемпионате России 2014 года дважды стал серебряным призёром — на дистанции 50 км свободным стилем и в скиатлоне на 30 км.

На чемпионате России 2015 года в Мончегорске стал победителем на дистанции 70 км свободным стилем.

На Кубке мира лучший результат показал в сезоне 2016/2017 на этапе в Валь-ди-Фьемме — 5-е место в масс-старте.

Чемпион Зимней Универсиады 2015 года в спринте, эстафете и масс-старте на 30 км свободным стилем.

На чемпионате России 2017 года вновь стал победителем на дистанции 70 км свободным стилем.

На XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхан (Южная Корея), завоевал бронзовую медаль в гонке на 50 км.

Результаты

Олимпийские игры

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта

Награды и звания  
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (27 февраля 2018 года) — за высокие спортивные достижения на XVIII Олимпийских зимних играх 2018 года в городе Пхенчхане (Республика Корея), проявленные волю к победе, стойкость и целеустремленность.
 Орден «Дуслык» (Республика Татарстан, 3 марта 2018 года) — за достижение высоких спортивных результатов на XVIII Олимпийских зимних играх 2018 года в городе Пхенчхане (Республика Корея)
 Удостоен высшего спортивного звания в России — Мастер спорта России международного класса (МСМК) c вручением нагрудного Знака «МСМК России».

Примечания

Ссылки 
 Профиль ФЛГР

Лыжники России
Чемпионы Универсиады по лыжным гонкам
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года